Cornet může být:

příjmení osob
 Alizé Cornet (* 1990) – francouzská sportovkyně-tenistka
 Henri Cornet (1884–1941) – francouzský sportovec cyklista 
 Jules Cornet (1865–1929) – belgický geolog
 Peeter Cornet (1575–1633) – varhaník

jiný význam
 Cornet (hrad) – pevnost v Guernsey v hlavním městě Saint Peter Port 
 Kornet (hudební nástroj) – žesťový hudební nástroj, cizojazyčně Cornet 

viz též
 Kornet

Rozcestníky - příjmení